Lo straniero (titolo originale Le Métèque) è una canzone scritta da Georges Moustaki e pubblicata con il testo in italiano con traduzione di Bruno Lauzi. Il brano ebbe un notevole successo in Italia raggiungendo la prima posizione nella classifica delle vendite. 
Nel 1969 aveva vinto la Gondola d'oro a Venezia.

Contenuto e ispirazione 
La canzone è in parte autobiografica, Moustaki, di origine greca, è descritto come un meteco.

Edizioni del brano 

Fu pubblicata come singolo, la prima volta nel 1969, come "lato A", nel 45 giri Lo straniero/Giuseppe, con l'arrangiamento di Alain Goraguer

Cover 
Nel 1969 Gionchetta incide la cover del brano (Junior, JR 0060).
Nel 1970 Nicola di Bari incide la versione in castigliano su 45 giri intitolata El extranjero (RCA Victor, 3AE - 3699) uscita in Argentina ed inserita nella compilation Los grandes éxitos de Nicola di Bari pubblicata in Cile (RCA Records, CML 2806).

Note

Collegamenti esterni 
 

Brani musicali al numero uno in Italia